

Основные события 
 146 год до н. э. — разрушен Карфаген.
 Расширение Римской республики.
 Открытие Великого Шёлкового Пути.
 Луций Опимий, получив от Сената чрезвычайные полномочия, ввёл в Рим отряд критских стрелков, с помощью которых расправился с Марком Фульвием, Гаем Гракхом и их сторонниками.

Важные персоны: греко-римский мир 
 Агесандр Родосский, древнегреческий скульптор.
 Александр из Антиохии на Меандре, древнегреческий скульптор.
 Гиппарх, древнегреческий астроном, астролог, географ и математик, основоположник астрономии.
 Гостиус, древнеримский эпический поэт.
 Марк Порций Катон Старший «Цензор», римский политик, сторонник сохранения римской культуры, оставил сочинение по сельскому хозяйству и экономике «О земледелии».
 Публий Корнелий Сципион Африканский Старший, римский полководец Второй Пунической войны и политик.
 Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский, римский полководец Третьей Пунической войны, взявший и разрушивший Карфаген.
 Тиберий Семпроний Гракх, римский политик, который провёл аграрную реформу в интересах беднейшей части населения.
 Гай Семпроний Гракх, римский политик, продолживший осуществление аграрной реформы Тиберия.
 Луций Акций, римский драматург и филолог.
 Тит Макций Плавт, римский драматург.
 Публий Теренций Афр, римский драматург.

Важные персоны: Азия 
 Арташес I (ум. ок. 160 год до н. э.) — основатель династии Арташесидов, царь Великой Армении (189 — ок. 160 год до н. э.).
 Семь святых мучеников Маккавеев: Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл, мать их Соломония и учитель их Елеазар.
 II век (традиционно 392—291 до н. э.) — 6-й император Японии Коан.
 II век (традиционно 290—215 до н. э.) — 7-й император Японии Корэй.
 II век (традиционно 215—158 до н. э.) — 8-й император Японии Когэн.

Открытия, изобретения 
 Великий Шёлковый Путь, соединяющий Европу с Азией.
 Цуцзю.

См. также 

 
Древний мир